Эван Родригес (; род. 28 июля 1993, Этобико) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Колорадо Эвеланш».

Карьера

Клубная

OJHL и HE 
На юниорском уровне выступал за команду «Джордтаун Рейдерс»;за два сезона заработал 105 очков (41+64).

На студенческом уровне выступал за команду «Бостон Юниверсити Терьерс», представляющую Бостонский университет; по итогам сезона 2014/15 он набрал 61 очко и стал вторым по результативности игроком и дважды назвался игроком месяца в лиге.

НХЛ 
22 апреля 2015 года подписал двухлетний контракт с клубом «Баффало Сейбрз». Он был переведён в фарм-клуб «Рочестер Американс», за который отыграл почти весь сезон. Отыграл в том сезоне за «Баффало» только две игры; 8 апреля 2016 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) забросил первую шайбу в карьере и отдал передачу на Брайна Джионту.

27 июля 2017 года продлил с клубом контракт на два года.

25 июля 2019 года продлил соглашение с клубом на один год. В дедлайн 24 февраля 2020 года он был обменян вместе с Конором Шири в «Питтсбург Пингвинз» на Доминика Кахуна.

25 августа 2020 года с группой игроков был обменян в «Торонто», но не подписав контракт и став свободным агентом вернулся в «Питтсбург» и подписал контракт на один год.

2 января 2022 года в мачте с «Сан-Хосе Шаркс» оформил первый хет-трик в карьере; матч закончился победой «пингвинов» 8:5.

12 сентября 2022 года подписал в качестве свободного агента однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»